Павлівська сільська громада:
 Павлівська сільська громада — громада у Волинській області
 Павлівська сільська громада — громада в Запорізькій області
 Павлівська сільська громада — громада в Одеській області
 Павлівська сільська громада — колишня громада у Вінницькій області

Див. також 
 Новопавлівська сільська громада